Shultz ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Shultz (1886–1931), US-amerikanischer Blues- und Old-Time-Musiker
 Emanuel Shultz (1819–1912), US-amerikanischer Politiker
 George Shultz (1920–2021), US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Leila McReynolds Shultz (* 1946), US-amerikanische Botanikerin
 Reynolds Shultz (1921–2000), US-amerikanischer Politiker
 Ryan Shultz (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Basstrompeter
 Toots Shultz (1888–1959), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Schulz, dort auch zu Herkunft und Bedeutung
 Shultz Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Schultz
 Shults